Die Fußball-Verbandsliga Mittelrhein 2002/03 war die 57. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball-Verband Mittelrhein. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war keine Mannschaft aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die vier Aufsteiger FC Junkersdorf, Germania Lich-Steinstraß, Rhenania Alsdorf und Blau-Weiß Brühl (alle erstmals in der Verbandsliga) hinzu.

Sieger wurde erstmals der PSI Yurdumspor Köln, der damit in die Oberliga Nordrhein aufstieg. Als Zweitplatzierte kehrte die SSG 09 Bergisch Gladbach nach fünf Jahren wieder in die Oberliga zurück.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Germania Teveren verließ die Verbandsliga elf Jahre nach seinem Aufstieg wieder, TuS Schmidt und Eintracht Italia Köln nach jeweils fünf Spielzeiten.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 

2002
Fußballsaison 2002/03